Альфа Жирафа (Alpha Cam / α Camelopardalis / α Cam) — мощный голубой сверхгигант спектрального класса O9 с видимой звёздной величиной в 4,301m. Расстояние до звезды очень большое — примерно 7 тысяч световых лет, и тем не менее, звезда видна невооружённым глазом. Сама звезда ярче Солнца (болометрически) почти в миллион раз, и тяжелее — в 50 раз. Температура поверхности звезды составляет около 32 000 K.

Это третья по яркости звезда в созвездии Жирафа, первое и второе место занимают Бета Жирафа и CS Жирафа соответственно.

Ранее считалось, что звезда стремительно убегает из рассеянного скопления Cam OB1, но в последнее время существуют сомнения по этому поводу. Звезда имеет в спектре сильные эмиссионные линии, и быстро теряет массу, примерно 6 миллионных солнечных масс за год.

См. также 
 Список наиболее массивных звёзд

Примечания

Ссылки 
 HR 1542, entry in the Bright Star Catalogue
 Alpha Camelopardalis in Aladin
 Image of the constellational matrix formed by viewing the constellational lines at 16,000 light-years from the sun. Spike at the left is Alpha Camelopardalis

Голубые сверхгиганты
Убегающие звёзды